KCB steht für:
 Kenya Commercial Bank, eine kenianische Bank
 Kenya Commercial Bank FC, ein kenianischer Fußballverein
 Knight Commander of the Order of the Bath, zweite Stufe des britischen Ritterordens Order of the Bath, siehe auch Knight Commander
 Kerncentrale Borssele, das Kernkraftwerk Borssele in den Niederlanden

kcb steht für:
 Kawacha (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua-Neuguinea

KCB